Åland Disc Golf Island är en grupp discgolfbanor på Åland. Åland har satsat på att bli en discgolf destination och under 2020 så färdigställdes nio helt nya banor på rekordtid och därmed fanns det totalt elva banor vid invigningen den 25 juli. Banorna är av olika karaktär. Det finns bergsbanor, skogsbanor och banor på öppna fält.  

Tre stycken 18-håls banor, en 12 håls bana och resten är 9-hålsbanor.  Det kommer att byggas och uppgraderas banor 2021 och 2022.

*) blev Discgolfpark 2019

Bakgrunden 
Under pandemin 2020 startades ett projekt där ambitionen var att göra Åland till en disc golf destination för spelare i närregion och samtidigt få nya kategorier av turister till Åland. Iden föddes 14 april 2020 under ett aktionsmöte med näringslivsorganisationer, banker och landskapsregeringens näringsavdelning. Företagarna på Ålands ordförande Mats Adamczak har som uppgift att göra åtgärder för att dämpa de negativa effekterna från pandemin och projektet blir att försöka dra nytta av att discgolfen formligen exploderar i närområdet.  

Företagarna på Åland tar sig an projektet och har en presskonferens en månad senare den 12 maj och presenterar hur man kommer att ´bygga upp i rekordfart nya banor på Åland.   

Elva banor invigdes på sju timmar den 25 juli och blev därmed världsrekord.

Premiäråret  2020 
I samband med lanseringarna av de nya banorna, så inrättades räkneverk på tio av banorna. Räkneverken sände sin data till en tjänst, som gjorde att spelarna kunde få reda på om det var mycket eller lite folk på banorna. Det var bra ur ett Corona perspektiv, men det gör att det finns statstik hur populära banorna är. https://www.discgolfpark.ax

Referenser

Discgolf
Sportanläggningar på Åland
Turism på Åland